Канан се може односити на:

 Ханан
 , библијска личност
 Канан (Горња Гарона), насеље и општина у Француској у региону Миди Пирене, у департману Горња Гарона
 Канан (Матаморос), насеље у Мексику, у општини Матаморос
 Канан (Јахалон), насеље у Мексику, у општини Јахалон
 Канан (Санта Марија Чималапа), насеље у Мексику, у општини Санта Марија Чималапа
 Канан (Отон П. Бланко), насеље у Мексику у општини Отон П. Бланко
 Канан (Тепакан), насеље у Мексику, у општини Тепакан